Monterosso kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Monterosso al Mare, Ligurien, Provincia di La Spezia, 
 Monterosso (ort i Italien, Sicilien), Catania, 
 Monterosso (ort i Italien, Piemonte), Provincia di Novara, 
 Monterosso (ort i Italien, Marche), Provincia di Ancona, 

Robotskapade Italienförgreningar